Jagow steht für:
 Jagow (Adelsgeschlecht)
 Jagow (Uckerland), ein Ortsteil der Gemeinde Uckerland, Landkreis Uckermark, Brandenburg

Jagow ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf von Jagow, königlich-preußischer Kammerherr
 Bettina von Jagow (* 1971), deutsche Literaturwissenschaftlerin
 Eugen von Jagow (1849–1905), deutscher Schriftsteller
 Gebhard von Jagow (1935–2022), deutscher Mediziner und Biochemiker
 Gottlieb von Jagow (1863–1935), deutscher Außenminister
 Joachim von Jagow (* 1931), deutscher Politiker (LDPD)
 Kurt Jagow (1890–1945), Leiter des Hohenzollerschen Hausarchivs, Historiker und Publizist
 Magdalena Łapaj-Jagow (* 1988), polnische Saxophonistin, siehe Magdalena Łapaj
 Peter von Jagow (* 1937), deutscher Diplomat
 Traugott von Jagow (1865–1941), deutscher Verwaltungsbeamter und Politiker, Polizeipräsident von Berlin

Siehe auch:
 Iago (Begriffsklärung)
 Jago
 Yago